Монморанси-Лаваль () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Монморанси-Лаваль, Луи-Жозеф де (1724—1808) — французский кардинал.
 Монморанси-Лаваль, Матьё де (1760—1826) — французский государственный и политический деятель, представитель знатного французского рода Монморанси.
 Монморанси-Лаваль, Франсуа де (1659—1708) — первый епископ Квебека. См. также 
 Монморанси